Radio Romance puede hacer referencia a:
Radio Romance, canción de Tiffany.
Radio Romance, serie de televisión surcoreana.
Radio Romance, cadena de radio de Chile.